Симон може да се отнася за:
 Симон (женско име)
 Симон (мъжко име)